Женская Лига чемпионов УЕФА 2011/12 — 3-й розыгрыш Женской Лиги чемпионов УЕФА и 11-й розыгрыш трофея в истории. Победителем турнира второй год подряд стал французский «Олимпик Лион», в финале переигравший немецкий «Франкфурт».

Даты жеребьёвок и матчей 

Источник: uefa.com

Участники 
В розыгрыше Лиги чемпионов среди женщин 2011/2012 годов принимали участие 54 команды из 46-ти стран. Список участников утверждён УЕФА 15 июня 2011 года. Дебютировали в турнире Албания и Латвия, представитель Люксембурга принял участие в розыгрыше впервые с сезона 2001/02. Представительство стран определялось таблицей коэффициентов УЕФА, учитывающей результаты сезонов 2005/06 — 2009/10.

В квалификационном раунде участвовали представители стран, занимающих в рейтинге места с 15 по 53.

В плей-офф стартовали чемпионы стран, занимающих в рейтинге места с 1 по 14, а также серебряные призёры чемпионатов стран, занимающих в рейтинге места с 1 по 8. К ним также присоединились десять команд, прошедших квалификационный раунд.

Результаты

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 23 июня 2011 года. Команды были разбиты на восемь групп. Победители групп и две лучших команды, из числа занявших вторые места, квалифицировались в 1/16 финала.

Группа 1 

Матчи группы прошли в Македонии

Группа 2 

Матчи группы прошли в Португалии

Группа 3 

Матчи группы прошли в Словении

Группа 4 

Матчи группы прошли в Боснии и Герцеговине

Группа 5 

Матчи группы прошли в Сербии

Группа 6 

Матчи группы прошли в Финляндии

Группа 7 

Матчи группы прошли на Кипре

Группа 8 

Матчи группы прошли в Хорватии

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Две лучших команды квалифицируются в 1/16 финала. При сравнении не учитываются результаты матчей против команд, занявших последние места в группах.

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 
При жеребьёвке команды были разбиты на две корзины в соответствии с рейтингом. Жеребьёвка состоялась 23 августа 2011 года. Первые матчи прошли 22 сентября, ответные — 13 октября 2010 года. Команды, выступавшие в одной группе квалификационного раунда при жеребьёвке разводились по разным парам чтобы избежать повторения ситуации сезона 2010/11, когда «Брейдаблик» и «Жювизи» встретились в квалификации и в 1/32 финала.

|}

1/8 финала 

|}
 Примечания 
 1.  Порядок матчей изменён после жеребьёвки по соглашению сторон.

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе
Сезоны Лиги чемпионов УЕФА среди женщин
Лига чемпионов УЕФА 2011/2012